Pleocnemia är ett släkte av ormbunkar. Pleocnemia ingår i familjen Tectariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Pleocnemia